Pillon può riferirsi a:

Toponimi
 Pillon – comune francese nel dipartimento della Mosa
 Col du Pillon – passo di montagna svizzero

Persone
 Christophe Pillon – pilota automobilistico svizzero
 Edmond Pillon – asso dell'aviazione francese
 François Pillon – filosofo francese
 Giuseppe Pillon (1956) – allenatore di calcio italiano
 Jacqueline Pillon – attrice canadese
 Laurent Pillon (1964) – ex-ciclista francese
 Romain Pillon – ciclista francese
 Simone Pillon (1971) – politico italiano